Het ATP-toernooi van Peking 2014 (met de officiële naam China Open 2014) werd gespeeld van 29 september tot en met 5 oktober 2014. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 6-0 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Julien Benneteau en Vasek Pospisil met 6-7, 7-5 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking